Vincenzo Sospiri, italijanski dirkač Formule 1, * 7. oktober 1966, Forlì, Italija.

Vincenzo Sospiri je v sezoni 1995 je osvojil mednarodno prvenstvo Formule 3000. V svoji karieri Formule 1 je nastopil le na prvi dirki sezone 1997 za Veliko nagrado Avstralije, ko pa se mu z Lolo ni uspelo kvalificirati na samo dirko.

Popoln pregled rezultatov 

|-
| 
! Mastercard Lola F1 Team
! Lola T97/30
! Ford V8
|bgcolor="#FFCFCF"| AVSDNQ
|BRADNA
|ARG
|SMR
|MON
|ŠPA
|KAN
|FRA
|VB
|NEM
|MAD
|BEL
|ITA
|AVT
|LUK
|JAP
|EU
! NC
! 0
|}

Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali